Heidenstam ist der Name einer ursprünglich aus Norddeutschland stammenden schwedischen Adelsfamilie.

 Carl von Heidenstam (1876–1939), schwedischer Diplomat
 Carl Peter von Heidenstam (1792–1878), schwedischer Diplomat
 Catherine von Heidenstam (* 1943), schwedische Juristin und Diplomatin
 Gerhard von Heidenstam (1747–1803), schwedischer Diplomat und Orientalist
 Gustav von Heidenstam (1822–1887), schwedischer Ingenieur
 Hugo von Heidenstam (1884–1956), schwedischer Ingenieur und Diplomat
 Jeanette von Heidenstam (1923–2003), schwedische TV-Produzentin
 Oscar von Heidenstam (1840–1933), schwedischer Diplomat und Schriftsteller
 Peter von Heidenstam (1708–1783), deutsch-schwedischer Arzt und Begründer der Familie
 Rolf von Heidenstam (1884–1958), schwedischer Industrieller
 Verner von Heidenstam (1859–1940), schwedischer Autor und Nobelpreisträger